Goffi ist der Familienname folgender Personen:
 Cesare Goffi (* 1920), italienischer Fußballspieler
 Danilo Goffi (* 1972), italienischer Marathonläufer
 Fabio Goffi (1922–2009), brasilianischer Mediziner
 Josh Goffi (* 1979), brasilianischer Tennisspieler
 Sara Goffi (* 1981), italienische Schwimmerin